Fusidomus är ett släkte av svampar. Fusidomus ingår i familjen Nectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Fusidomus